Diagnos kan syfta på:

 Medicinsk diagnostik – en bedömning av en patients hälsotillstånd och en identifiering av eventuella sjukdomar eller tillstånd
 Psykiatrisk diagnos – en diagnos av störningar i den psykologiska utvecklingen 
 Diagnostiskt prov – ett prov som syftar till att utvärdera elevers eller studenters kunskaper i ett ämne

Se även
 Medicinsk undersökning – någon av de processer i sjukvård som ingår i medicinsk diagnostik
 Diagnostik